A edição de 1978/1979 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida, pela primeira vez, pelos espanhóis do FC Barcelona que derrotou, na final, os alemães-ocidentais do Fortuna Düsseldorf por 4-3, no prolongamento. Este foi o primeiro troféu de uma prova da UEFA conquistado pelo clube da Catalunha.

O representante português, o Sporting CP, foi eliminado na 1.ª Eliminatória pelos checoslovacos do Baník Ostrava.

Esquema

Primeira Eliminatória

Segunda Eliminatória 

1FC Barcelona venceu a eliminatória no desempate por penáltis por 4-1

Quartos-de-Final

Meias-Finais

Final 

1978 no futebol
1979 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças